Cavendish se poate referi la următoarele persoane:
Henry Cavendish - savant britanic
William Cavendish - politician britanic

Dezambiguizare